La route nationale 104 désigne notamment :

 Route nationale 104 en France métropolitaine
 Route nationale 104 en Espagne
 Route nationale 104 en Slovénie

Voir aussi